Kißling ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kißling (* 1984), deutscher Flötist
 Georg Conrad Kißling (1893–1944), deutscher Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944
 Hans-Joachim Kißling (1912–1985), deutscher Orientalist und Turkologe
 Johann Gottfried Kißling (1752–1820), deutscher Drucker und Verleger
 Karl Kißling (1875–1953), deutscher Internist
 Reinhold Kißling (1926–2021), deutscher Diplomlandwirt

Siehe auch:
 Kissling
 Kisling
 Kießling